Sangrur () ist eine Stadt (Municipal Council) des nordwestindischen Bundesstaates Punjab.

Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 88.043. 

Sangrur befindet sich im Tiefland auf einer Höhe von  75 km südlich der Stadt Ludhiana. Die Stadt bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Benachbarte Städte sind Malerkotla (30 km nördlich), Patiala (55 km östlich) und Barnala (30 km nordwestlich).

Der Molekularbiologe und -genetiker Inder Verma (* 1947) wurde in Sangrur geboren.

Klima 
Das Klima in Sangrur wird als lokales Steppenklima bezeichnet. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 553 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 24,6 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Punjab (Indien)
Ort in Punjab (Indien)
Distrikt Sangrur